Pleasant View puede hacer referencia a las siguientes localidades, municipios y distritos electorales de Estados Unidos:

Pleasant View, lugar designado en el censo en Kentucky;
Pleasant View, localiodad de Pensilvania;
Pleasant View, lugar designado en el censo en Tennessee;
Pleasant View, localidad de Utah;
Municipio de Pleasant View, en Dakota del Norte;
Municipio de Pleasant View, en el condado de Beadle, Dakota del Sur;
Municipio de Pleasant View, en el condado de Tripp, Dakota del Sur;
Municipio de Pleasant View, en Illinois;
Municipio de Pleasant View, en Kansas;
Municipio de Pleasant View, en Minnesota;
Municipio de Pleasant View, en Nebraska;
Distrito electoral de Pleasant View, en el condado de Hitchcock, Nebraska;
Jerry and Pleasant View, áreas no incorporadas de Carolina del Norte;
North Vandergrift-Pleasant View, lugar designado en el censo en Pensilvania;
East Pleasant View y West Pleasant View, lugares designados en el censo en Colorado;